Дэвид Нахид (; род. 15 мая 1964, Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в довольно позднем возрасте во время своего обучения в Америке. В дальнейшем, Нахид стал одним из первых тринидадских легионеров в Европе. Он побывал в клубах Бельгии, Швейцарии, Греции и Швеции. Долгое время выступал в Ливане, где вместе с клубом «Аль-Ансар» выигрывал все местные титулы.

Карьера в сборной 
За сборную Тринидада и Тобаго Нахид вызывался на протяжении 13 лет. Всего за неё он провел 35 матчей и забил восемь голов. В 2000 году вместе с ней он становился бронзовым призёром на Золотом кубке КОНКАКАФ. Последний свой матч за национальную команду хавбек провел 26 марта 2005 года против Гватемалы в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира 2006 года в Германии. В нём тринидадцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 1:5. На тот момент Нахиду без малого был 41 год.

Дальнейшая деятельность 
Не успев закончить карьеру, футболист приступил к тренерской работе. Он был играющим наставником в ливанской «Аль-Мабарре» и тринидадской «Каледонии». Окончательно повесив бутсы на гвоздь, Нэхид открыл в Ливане свою футбольную академию. В 2006 году перед стыковыми матчами за право выйти на ЧМ-2006 сборными Тринидада и Тобаго и Бахрейном глава тринидадской футбольной федерации футбола и вице-президент ФИФА Джек Уорнер обвинял бывшего футболиста в предательстве. По его словам Нахид помогал в подготовке соперникам в обмен на пост наставника молодёжной сборной Бахрейна. В частности, он передал арабам видеопленки с записями матчей. Нахид отмел все обвинения в свой адрес. При этом он заподозрил помощника наставника «воинов сока» Лео Беенхаккера Вима Рейсбергена в расизме.

В 2011 году тринидадец некоторое время возглавлял ливанский клуб «Расинг» (Бейрут).

В октябре 2015 года Нахид выдвинул свою кандидатуру на выборы Президента ФИФА. Однако через несколько дней организация отказала ему в регистрации из-за того, что что выдвигавшая его Федерация футбола Американских Виргинских островов поддержала две кандидатуры. По этой причине её выбор решили не учитывать. Данное решение Нэхид пытался опротестовать.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Кубка Швейцарии (1): 1993/94
  Чемпион Ливана (2): 1995/96, 1996/97.
  Обладатель Кубка Ливана (2): 1995/96, 2001/02.
  Обладатель Суперкубка Ливана (2): 1996, 1997.
  Ливанского элитного кубка (1): 1997.

Международные 
  Бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Балтимор Бласт»
Игроки ФК «Баден»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Аль-Ансар» Бейрут
Игроки ФК «Джо Паблик»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Эмирейтс»
Игроки ФК «Морва Каледония Юнайтед»
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры ФК «Расинг» Бейрут